Иван Николов може да се отнася за:
 Иван Николов (1852 – 1922), български опълченец
 Иван Николов (1870 – 1968), български униатски духовник
 Йосиф Пречистански (Иван Николов, 1870 – 1903), български духовник, революционер от ВМОРО
 Иван Николов (1937 – 1991), български поет
 Иван Николов (1938), български учен, професор, строителен инженер
 Иван Николов (1955), български политик, депутат в XXXVIII НС
 Иван Николов (1959), български поет, публицист, общественик

Други 
 Награда „Иван Николов“, литературна награда

Вижте също 
 Иван Николаев (? – 1912), български революционер, войвода на ВМОРО